Trocadero nebo Trocadéro může být:

 Isla del Trocadero, španělský ostrov
 Bitva o Trocadero, rozhodující bitva francouzsko-španělské války roku 1823
 Place du Trocadéro-et-du-11-Novembre, náměstí v Paříži
 Trocadéro (stanice metra v Paříži)
 Jardins du Trocadéro, zahrady v Paříži
 Palais du Trocadéro, bývalý výstavní palác v Paříži
 Trocadero (Londýn), zábavní a nákupní komplex v Londýně
 Trocadéro (divadlo), divadlo v Lutychu
 Trocadero (hudební skupina), americká rocková skupina
 Trocadero (nápoj), nealkoholický nápoj původem ze Švédska

Externí odkazy